Grumbacher Teich steht für folgende Oberharzer Wasserbauwerke:
 Neuer Grumbacher Teich
 Oberer Grumbacher Teich 
 Mittlerer Grumbacher Teich 
 Unterer Grumbacher Teich (der am ehesten auch einfach nur Grumbacher Teich genannt wird)